Paul Courtin (1942) – ex calciatore francese
 Steve Courtin (1942-2022) – ex cestista statunitense